Jizhou bezeichnet:

 Jizhou (Hengshui) (冀州区), Stadtbezirk von Hengshui in der chinesischen Provinz Hebei
 Jizhou (Ji’an) (吉州区), Stadtbezirk von Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jizhou (Tianjin) (蓟州区), Stadtbezirk der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Tianjin
 Jizhou (Großgemeinde) (冀州镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Hebei